USP43 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на 17-й хромосомі. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 1 123 амінокислот, а молекулярна маса — 122 809.

Кодований геном білок за функціями належить до гідролаз, протеаз, тіолових протеаз, фосфопротеїнів. 
Задіяний у таких біологічних процесах, як убіквітинування білків, альтернативний сплайсинг, метилювання.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 17

Убіквітин-специфічні протеази